Baza lotniczo-techniczna - jednostka organizacyjna zaopatrująca oddziały lotnicze we wszystkie potrzebne materiały i środki na jednym lub kilku lotniskach.

Bazy wojskowe
Wojska lotnicze